Corcovado kan syfta på:

Corcovado (djur) – ett skalbaggesläkte

Geografi

Argentina 

 El Corcovado (ort), Chubut,

Brasilien 

 Corcovado, berg i Rio de Janeiro,

Se även
 Corcovado nationalpark – flera

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar